Barranco kan syfta på:

Colombia 
1 Barranco de Loba (ort), Bolívar,

Mexiko 
2 Carranco (ort), San Luis Potosí, Villa de Reyes, <

Peru 
3 Barranco,  distrikt i huvudstaden Lima,

Spanien 
4 Barranco (vattendrag), Valencia, Provincia de Alicante,